Fyren (biograf) kan syfta på

 Fyren (biograf, Göteborg) – biograf vid Stigbergstorget i Göteborg under åren 1943–1985.
 Fyren (biograf, Härnösand) – tidigare biograf, numera dansteater, vid Storgatan i Härnösand.